Разлу́ка:

 «Разлука» — ноктюрн М. И. Глинки (1839).
 «Разлука» — цикл стихотворений Марины Цветаевой (1921).
 «Разлука» — альбом Nautilus Pompilius (1986).
 «Разлука» — политический триллер Нандиты Дас (Индия, 2008).
 «Разлука» — фильм ужасов Уильяма Брента Белла (США, 2021).